Cerro Condori kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Cerro Condoriri (berg i Bolivia, Potosí, lat -19,60, long -65,87), 
 Cerro Condori (berg i Bolivia), La Paz, 

Robotskapade Boliviaförgreningar